Rohrsee bezeichnet folgende Stillgewässer:
 Rohrsee (Bad Wurzach), See im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rohrsee (Galenbeck), See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Rohrsee (Kochel am See), See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland

 Rohrsee (Stubaier Alpen), See in den Stubaier Alpen bei Obernberg am Brenner, Tirol, Österreich

 Rohsee, auch Rohrsee oder Rodsee, See in Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland

Rohrsee bezeichnet
 Rohrsee (Naturschutzgebiet), Schutzgebiet in Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rohrsee (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet in Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland